Il singolare del torneo di tennis Campos Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Ortiz che ha battuto in finale Jan Weinzierl 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Patricio Arnold (secondo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)

 Miguel Tobon (quarti di finale)
 Óscar Ortiz (Campione)
 Assente
 Héctor Moretti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1994